Ковылкино (значения):

 Ковылкино — город в Республике Мордовия.
 Ковылкино — железнодорожная станция пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.

См. также 
 Ковылкин